Acest articol prezintă lista tuturor cazurilor de deces COVID-19 pozitive din România.

Note

Legături externe
 Covid-19 Știri Oficiale și Covid-19 Date Oficiale – pagini de informare realizate în parteneriat cu Guvernul României

Coronavirus
Coronavirus